Atrek – wyspa na jeziorze Wan
 Atrek – rzeka w Iranie